Ženská čtyřhra Nordea Open 2022 probíhala v první polovině července 2022. Do singlové soutěže båstadského tenisového turnaje v sérii WTA 125K, hraného na antuce, nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyně titulu Švédka Mirjam Björklundová ani Švýcarka Leonie Küngová do turnaje nezasáhly.

Vítězem se stal nenasazený japonsko-švédský pár Misaki Doiová a Rebecca Petersonová. Do finále nenastoupily Rumunka Mihaela Buzărnescuová s Ruskou Irinou Chromačovovou kvůli zranění kolene Buzărnescuové. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 160 bodů a získaly první společnou trofej. Čtvrtým deblovým titulem udržela Doiová na okruhu WTA 125s finálovou neporazitelnost a navázala na båstadské triumfy z dvouhry i  čtyřhry v roce 2019. Petersonová v této sérii vybojovala první deblovou trofej.

Nasazení párů

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Nordea Open 2022